Hugh Gough (1779–1869) – brytyjski arystokrata i wojskowy,  marszałek polny, 1. wicehrabia Gough
 Hugh Gough (1849–1919) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Gough
 Hugh Gough (1892–1951) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Gough